Kungsbacka is een Zweedse gemeente in de provincie Hallands. Ze heeft een totale oppervlakte van 1482,8 km² en telde 68.696 inwoners in 2004.

Plaatsen in de gemeente Kungsbacka

Externe link
 Gemeente Kungsbacka

Gemeente in Hallands län